Magyarok Nagyasszonya-bazilika, Márianosztra
 Magyarok Nagyasszonya-templom, Tisztviselőtelep, Budapest
 Magyarok Nagyasszonya-sziklatemplom, Gellért-hegy, Budapest
 Magyarok Nagyasszonya-templom, Rákospalota, Budapest
 Magyarok Nagyasszonya-templom, Rákosliget, Budapest
 Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház (Nyíregyháza)
 Magyarok Nagyasszonya-templom, Öreghegy, Székesfehérvár
 Magyarok Nagyasszonya-székesegyház (fogadalmi templom), Szeged
 Magyarok Nagyasszonya-templom (vártemplom), Szolnok
 Magyarok Nagyasszonya-templom (fogadalmi templom), Mohács
lista
 Magyarok Nagyasszonya-templomok listája